Czerniawka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, w gminie Laszki
 Czerniawka – rzeka, dopływ Plewki
 Czerniawka – potok, dopływ Płóczki
 Czerniawka – potok, dopływ Łomniczki
 Czerniawka - rzeka, dopływ Ciosenki.
 Czerniawka – góra w Górach Izerskich pomiędzy Świeradowem-Zdrój a Czerniawą-Zdrój

  –  wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim
 Czerniawka – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.
 dawna  w powiecie lipowieckim Ukrainy.
 gromada Czerniawka w dawnej gminie Korytnica
 Czerniawka  –  wieś w dawnej gminie Korytnica